Obsjtina Trgovisjte (bulgariska: Община Търговище) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Targovisjte, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Trgovisjte delas in i:
 Aleksandrovo
 Bajatjevo
 Bozjurka
 Bratovo
 Buchovtsi
 Vardun
 Vasil Levski
 Goljamo Sokolovo
 Davidovo
 Draganovets
 Dlgatj
 Zdravets
 Koprets
 Kralevo
 Liljak
 Lovets
 Makariopolsko
 Momino
 Nadarevo
 Ovtjarovo
 Ostrets
 Pajdusjko
 Podgoritsa
 Preselets
 Presijan
 Probuda
 Razbojna
 Ruets
 Strazja
 Sedinenie
 Trnovtsa
 Tjerkovna
 Bujnovo
 Goljamo novo
 Dralfa
 Presiak
 Rosina
 Tvrdintsi
 Makovo

Följande samhällen finns i Obsjtina Trgovisjte:

 Targovisjte

I omgivningarna runt Obsjtina Trgovisjte växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Obsjtina Trgovisjte är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Targovisjte (region)